Estadio Pueblo Nuevo puede referirse a los siguientes artículos:

 Polideportivo de Pueblo Nuevo, estadio de fútbol de San Cristóbal, Venezuela.
 Estadio Bicentenario Pueblo Nuevo, recinto deportivo de Temuco, Chile.